ВМС — аббревиатура:
 ВМС — военно-морские силы.
 ВМС — советский футбольный клуб из Москвы/Ленинграда, представлявший Военно-Морской Флот СССР.
 BMC — внутриматочная спираль.
 ВМС — высокомолекулярные соединения.
 ВМС — Высший монархический совет.